Cuvântul patrician se poate referi la:

 o clasă privilegiată în Roma antică Patrician
 o serie de jocuri video produse de Ascaron, Patrician I, Patrician II și Patrician III